Dead Ringer — музичний альбом американського співака Міта Лоуфа. Виданий 4 вересня 1981 року лейблом Epic Records. Загальна тривалість композицій становить 42:10. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф